Velika nagrada Kanade 2004 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2004. Odvijala se je 13. junija 2004.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 4
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:12,275
|align="center"| —
|-
! 2
| 9
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 1:12,341
| +0,066
|-
! 3
| 7
|  Jarno Trulli
| Renault
| 1:13,023
| +0,748
|-
! 4
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:13,072
| +0,797
|-
! 5
| 8 
|  Fernando Alonso
| Renault
| 1:13,308
| +1,033
|-
! 6
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:13,355
| +1,080
|-
! 7
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:13,562
| +1,287
|-
! 8
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 1:13,595
| +1,320
|-
! 9
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:13,681
| +1,406
|-
! 10
| 15
|  Christian Klien
| Jaguar-Cosworth
| 1:14,532
| +2,257
|-
! 11
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Sauber-Petronas
| 1:14,674
| +2,399
|-
! 12
| 16
|  Cristiano da Matta
| Toyota
| 1:14,851
| +2,576
|-
! 13
| 17
|  Olivier Panis
| Toyota
| 1:14,891
| +2,616
|-
! 14
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 1:15,148
| +2,873
|-
! 15
| 18 
|  Nick Heidfeld
| Jordan-Ford
| 1:15,321
| +3,046
|-
! 16
| 19
|  Timo Glock
| Jordan-Ford
| 1:16,323
| +4,048
|-
! 17
| 10
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 1:17,004
| +4,729
|-
! 18
| 21
|  Zsolt Baumgartner
| Minardi-Cosworth
| 1:17,064
| +4,789
|-
! 19
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| brez časa
| brez časa
|-
! 20
| 20
|  Gianmaria Bruni
| Minardi-Cosworth
| brez časa
| brez časa
|}

Dirka

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 70
| 1:28:24,803
| 6
| 10
|-
! 2
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 70
| + 5,108 s
| 7
| 8
|-
! 3
| 9
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 70
| + 20,409 s
| 2
| 6
|-
! 4
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Sauber-Petronas
| 69
| +1 krog
| 11
| 5
|-
! 5
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 69
| +1 krog
| 8
| 4
|-
! 6
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 69
| +1 krog
| 9
| 3
|-
! 7
| 19
|  Timo Glock
| Jordan-Ford
| 68
| +2 kroga
| 16
| 2
|-
! 8
| 18
|  Nick Heidfeld
| Jordan-Ford
| 68
| +2 kroga
| 15
| 1
|-
! 9
| 15
|  Christian Klien
| Jaguar-Cosworth
| 67
| +3 krogi
| 10
|  
|-
! 10
| 21
|  Zsolt Baumgartner
| Minardi-Cosworth
| 66
| +4 krogi
| 18
|  
|-
! Ods
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 62
| Trčenje
| 17
|  
|-
! Ods
| 10
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 48
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 8
|  Fernando Alonso
| Renault
| 44
| Pog. gred
| 5
|  
|-
! Ods
| 20
|  Gianmaria Bruni
| Minardi-Cosworth
| 30
| Menjalnik
| 19
|  
|-
! Ods
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 6
| Vzmetenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 7
|  Jarno Trulli
| Renault
| 0
| Prenos
| 3
|  
|-
! DSQ
| 4
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 70
| Diskvalifikacija
| 1
|  
|-
! DSQ
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 70
| Diskvalifikacija
| 4
|  
|-
! DSQ
| 16
|  Cristiano da Matta
| Toyota
| 69
| Diskvalifikacija
| 12
|  
|-
! DSQ
| 17
|  Olivier Panis
| Toyota
| 69
| Diskvalifikacija
| 13
|  
|}

Formula 1 sezona 2004
2004